Чемпионат Колумбии по футболу 1962 — 15-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1962 на RSSSF

1962
Футбол в Южной Америке в 1962 году
1962 год в Колумбии